Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији  на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 28. септембра и 1. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. одбранио је Сем Кендрикс из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 атлетичара из 16 земаља..

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку мотком пре првенства (27. септембар 2019), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године у 17:30 по локалном времену. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 5,75 м (КВ) коју су прескочила 8 такмичара а 4 се пласирало по основу постигнутог резултата (кв).,,

1 Повукао се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године у 20:05 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. на сајту WA
 Резултати скока мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном